La Collina ima više značenja:
 La Collina, Reggio Emilia
 La Collina, Teramo